Die Liste der Städte in Senegal bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des westafrikanischen Staates Senegal.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Senegal sind die baulich zusammengewachsenen Städte Dakar, Pikine und Guédiawaye mit einer Einwohnerzahl von 2.646.503 (Stand: VZ 2013). Damit konzentriert sich hier etwa ein Fünftel der Bevölkerung des Landes.

Die folgende Tabelle enthält die Großstädte (Ville) und Städte (Commune) mit mehr als 10.000 Einwohnern mit den Ergebnissen der Volkszählungen (VZ) vom 27. Mai 1988, 8. Dezember 2002 und 19. November 2013. Aufgeführt ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Landgemeinden (Communauté rurale) sind hier nicht gelistet, obwohl sie teilweise auch eine beträchtliche Einwohnerzahl aufweisen, mit einer Ausnahme: wegen der exorbitanten Einwohnerzahl ist die Pilgerstätte   Touba hier aufgeführt. In der verwaltungsmäßig dem Nachbarort Ndame unterstellten communauté rurale Touba Mosquée wurden im Jahr 2013 nicht weniger als 753.313 Einwohner gezählt. Neben Touba haben 273 andere Landgemeinden eine Größe von mehr als 10.000 Einwohnern. Die größte darunter ist Malicounda in der Region Thiès mit 61.031 Einwohnern (2013). Schließlich gibt es noch die Gruppe der Kleinstädte mit weniger als 10.000 Einwohnern. Sie umfasst 54 Kommunen. Eine der kleinsten ist Saraya in der Region Kédougou mit 2.726 Einwohnern (2013).

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Quelle: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal (ANSD)

Siehe auch 
 Départements des Senegal
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte in Senegal
 Entfernungstabelle zwischen den wichtigsten Städten Senegals
 Google Books: Petites et moyennes villes d'Afrique noir (Stand: 1988) Leseprobe Kapitel 5: Création et volonté urbaines à la base. Le cas du Sénégal. Guy Mainet, Seite 111 bis 123 (vier Seiten nicht angezeigt)

!Stadte
Senegal